CXN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Candala (Somalia)